Stazione di Bazzano a L'Aquila, sulla linea Terni-Sulmona
 Stazione di Bazzano a Valsamoggia (Bologna), sulla linea Casalecchio-Vignola